Кеба Олександр Володимирович — доктор філологічних наук, професор.
 Кеба — річка, притока річки Вашка, РФ.